Хобіца () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Пештішань.
 Хобіца () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Пуй.